Богородское сельское поселение — сельское поселение в составе Усть-Кубинского района Вологодской области.
Центр — село Богородское.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

География 
Расположено на севере района. Граничит:
 на юге с Троицким сельским поселением,
 на востоке с Кумзерским и Азлецким сельскими поселениями Харовского района,
 на севере с Бекетовским сельским поселением Вожегодского района,
 на западе с Коварзинским и Николоторжским сельскими поселениями Кирилловского района.

По территории протекают реки Уфтюга, Содошка, Хайнобовка, Николенка, Кубовка, Яхреньга, Чёрная, Ухтомица, Шовеньга, Кихть, Шитробовка, озёра Святое, Большое Заозерское, Вондожское.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. В частности, в него входили сельсоветы:
 Авксентьевский (ОКАТО 19 248 804): 14 населённых пунктов, центр — деревня Марковская,
 Богородский (ОКАТО 19 248 808): 44 населённых пункта, центр — село Богородское,
 Верхнераменский (ОКАТО 19 248 812): 10 населённых пунктов, центр — деревня Погост Никольский.

В 2000 году были упразднены деревни Росляково и Суслоновская Богородского сельсовета.

В 2001 году деревни Погост Никольский и Никифоровская были объединены в деревню Никифоровская, ставшую центром Верхнераменского сельсовета.

1 января 2006 года в административных границах Авксентьевского, Богородского и Верхнераменского сельсоветов были образованы муниципальные образования наделённые статусом сельского поселения.

9 апреля 2009 года муниципальные образования Авксентьевское, Богородское и Верхнераменское сельские поселения были преобразованы путём объединения в муниципальное образование Богородское сельское поселение с административным центром в селе Богородское.

Населённые пункты 
С 2020 года в состав сельского поселения входят 59 населённых пунктов, в том числе
58 деревень,
1 село.

Упразднённые населённые пункты:

Населённые пункты, упразднёные 27.11.2020

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Кубинского района
Сельские поселения Вологодской области